Le Pornographe – saggio di Restif de la Bretonne del 1769
 Le Pornographe – album di Georges Brassens del 1958
 Le Pornographe – film del 2001 diretto da Bertrand Bonello